Сепелтон има више значења:

 Сепелтон (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сепелтон (Алдама), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику